Buderus ist der Name folgender Unternehmen:
 Buderus, deutscher Metall- und Gießereikonzern
 Buderus Edelstahl, deutsches Edelstahlunternehmen
 Bosch-Buderus Thermotechnik, deutsches Heiztechnikunternehmen, siehe Bosch Thermotechnik

Buderus ist der Familienname folgender Personen:

 Hugo Buderus (1841–1907), deutscher Unternehmer und Politiker (Nationalliberale Partei)